Niemcy:
 Enz – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia.
 Enz – rzeka, dopływ Neckara.
 Enz – rzeka, dopływ Prüm.

Osoby:
 Charles Enz – szwajcarski fizyk.

Zobacz też:
 Kleine Enz.
 Split Enz.